Biwer peut faire référence à :

Patronymie 

 Claude Biwer (né en 1936), homme politique français ;
 Geneviève Biwer (née en 1958), photographe français ;
 Jean-Marie Biwer (né en 1957), peintre luxembourgeois ;
 Nicolas Biwer (1871-1944), homme d'affaires et homme politique luxembourgeois ;
 Norbert Biwer (1899-1974), architecte luxembourgeois ;
 Pierre Biwer (1823-1871), architecte luxembourgeois ;
 Prosper Biwer (1854-1905), architecte luxembourgeois ;
 Tony Biwer (1902-1971), architecte luxembourgeois.

Toponymie 
 Biwer, localité luxembourgeoise et le chef-lieu de la commune portant le même nom situées dans le canton de Grevenmacher.

Voir aussi 
 Biwer a Biver sont les équivalents luxembourgeois de Dupond et Dupont, personnages fictifs des Aventures de Tintin.
 

Patronyme lorrain